Tait är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Tait
 Archibald Tait (1811–1882), skotsk teolog
 Arthur Fitzwilliam Tait (1819–1905), engelsk-amerikansk målare
 Blyth Tait (född 1961), nyzeeländsk ryttare
 Cecilia Tait /född 1962), peruansk volleybollspelare
 Charles Tait (1768–1835), amerikansk politiker,  demokrat-republikan, senator för Georgia
 Lawson Tait (1845–1899), skotsk läkare
 Michael Tait (född 1966), amerikansk kristen musiker
 Peter Guthrie Tait (1831–1901), skotsk fysiker
 Sarah Tait (1983–2016), australisk roddare
 Victor Tait (1892–1988), brittisk ishockeyspelare

Se även
 Tate (olika betydelser)

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn